Парафія Миколая Чарнецького у Новій Зеландії – церковно-адміністративне утворення для вірних Української греко-католицької церкви у Новій Зеландії.

Входить до складу Мельбурнська єпархія святих апостолів Петра й Павла УГКЦ. Заснована 15 березня 2015 року .
Настоятель: Ігор Колісник, ЧНІ (у 2015-2018)
Власної церкви немає. Служби відбуваються у храмах інших конфесій за домовленістю:
 Окленд (Mother of Perpetual Help church, 510 Riddell Rd., Glendowie. Auckland)
 Веллінгтон (Sacred Heart Cathedral chapel, 40 Hill St., Wellington (near Parliament House)
 Крайстчорч (St. Peter’s parish hall, 9 Fisher Avenue, Beckenham, Christchurch 8145)

Джерела 
 https://kyrios.org.ua/news/ugcc/15676-u-novij-zelandiyi-vidkrili-novu-parafiju-ugkts.html
 https://catholicukes.org.au/uk/kolisnyk-poklykannya/
 https://ugccnz.webs.com/

Примітки 

Українська греко-католицька церква
Християнство в Новій Зеландії
Українська діаспора